Jal steht für:

 Jal (Marskrater), Krater auf dem Planeten Mars
 Jal (New Mexico), Ort in New Mexico, USA
 Jal (Oman), Ort im Maskat (Gouvernement)
 Zyklon Jal, der im Indischen Ozean auftrat, siehe Zyklonsaison im Nordindik 2010#Schwerer zyklonischer Sturm Jal

Jal ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Jal (1795–1873), französischer Kunstkritiker, Biograph und Marinehistoriker
 Emmanuel Jal (* 1980), sudanesischer Musiker

JAL steht als Abkürzung für:

 JAL (Programmiersprache), Programmiersprache für PIC-Mikrocontroller  
 Japan Airlines, zweitgrößte japanische Fluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 JAL Express, japanische Billigfluggesellschaft
 Jalisco, Kfz-Kennzeichen des mexikanischen Bundesstaates und nach ISO-Code 3266-2 
 Jorge Ángel Livraga-Rizzi (1930–1991), argentinischer Autor und Philosoph
 Journal of African Languages, wissenschaftliches Magazin
 Xalapa, nationaler Flughafen im Bundesstaat Veracruz, Mexiko nach dem IATA-Code

Siehe auch:
 Jall
 Jahl

JAL